Clavaire (nom féminin) : champignons de forme arborescente, souvent non-comestibles, purgatifs ou de faible intérêt culinaire. 
 Clavaire (nom masculin) : officier municipal chargé de la garde et de la gestion de la caisse publique (syn. : boursier).